Die Fußball-Amateurliga Berlin 1952/53 war die dritte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin bildete den Unterbau  der Vertragsliga Berlin. Hertha Zehlendorf wurde Berliner Amateurmeister 1953, vertrat Berlin bei der Amateurmeisterschaft des DFB und stieg in die Vertragsliga auf. Zweiter Aufsteiger in die Vertragsliga war der BSC Kickers 1900, während der Frohnauer SC, der Spandauer BC 06 und der SC Charlottenburg aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 
 Tabelle der Amateurliga Berlin 1952/53 auf f-archiv.de

1952
Fußballsaison 1952/53